Reaktor – zbiornik lub urządzenie, w którym przebiega proces. Może to być reakcja chemiczna, jądrowa lub proces biologiczny.

Rodzaje reaktorów:
 reaktor katalityczny
 reaktor chemiczny
 reaktor jądrowy
 bioreaktor – reaktor służący do procesów biologicznych
 fotobiorekator – bioreaktor, do którego wnętrza dociera światło

Aparatura chemiczna